Sopor kan syfta på:
 Sopor – oönskade substanser som bildas genom mänsklig verksamhet, se avfall
 Hushållssopor – en benämning på residualfraktion av avfall från i första hand privata hushåll
 Grovsopor – huhållsavfall som är för stort för att rymmas bland hushållssoporna
 Sopor (film) – svensk film från 1981
 Sopor – ett barbituratliknande lugnande och sömngivande medel, se metakvalon

Se även
 Soptipp
Sophämtning